La famille Suys est une famille belge dont plusieurs membres furent actifs dans l’architecture.

À cette famille appartiennent :
 Tilman-François Suys, architecte.
 Léon Suys, architecte.

Notes et références 

Famille belge
Famille d'architectes